Quattro navi della US Navy sono state battezzate Maryland, in onore del 7º Stato dell'Unione.

 – sloop varato nel 1799
 – incrociatore corazzato  varato nel 1903; ribattezzato USS Frederick 9 novembre 1916
 – nave da battaglia  varata nel 1920
 – sottomarino nucleare lanciamissili varato nel 1991

Maryland